Osoby o tym nazwisku:
 Nikołaj Nosow – pisarz rosyjski
 Piotr Nosow – radziecki reżyser filmów animowanych
 Wiktor Nosow
 Wiktor Nosow – ukraiński piłkarz
 Wiktor Nosow – podporucznik lotnictwa Armii Czerwonej